En Pologne, Marwice peut désigner : 

 Marwice, village de la voïvodie de Lubusz,
 Marwice, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.